Viktor Vlassov (1925-2002), joueur de basket-ball soviétique
 Viktor Vlassov (1936-), accordéoniste russe
 Viktor Vlassov (1951-), tireur sportif soviétique